Се́льское поселе́ние «Верхнеи́лькинское» — муниципальное образование в Заиграевском районе Бурятии.

Административный центр — село Ташелан.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Бурятии
Муниципальные образования Заиграевского района